Hospital São José pode referir-se a:

Portugal 
Hospital de São José, em Lisboa

Brasil 
Hospital São José, em Porto Alegre, RS
Hospital São José, em Criciúma, SC
Hospital São José, em Jaraguá do Sul, SC
Hospital Municipal São José, em Joinville, SC
Hospital Regional de São José, em São José, SC
Hospital São José e Maternidade Chiquinha Gallotti, em Tijucas, SC
Hospital Regional de São José do Campos, em São José dos Campos, SP

Desambiguação